Дяолоу () — укреплённые многоэтажные особняки, характерные для уезда Кайпин в провинции Гуандун на юге Китая. Таких зданий насчитывается около 1400. На европейских языках их зачастую именуют «башнями» или «замками», что не вполне точно.

География 
Самые старые особняки относятся ко времени заката династии Мин, когда в Южном Китае орудовали шайки разбойников. В относительно мирные времена правления династии Цин подобных сооружений не строили, однако мода на них вернулась в 1920-е и 1930-е годы, когда в Китай стали возвращаться зажиточные представители китайской диаспоры из-за океана.

В дяолоу, построенных в I-й половине XX века на средства американских и австралийских китайцев, национальные китайские мотивы самым причудливым образом сочетаются с западными, в том числе с элементами средневековой готики, итальянского ренессанса, оттоманского стиля. 

В 2007 году дяолоу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источники 

 Замки Гуандуна

Гуандун
Башни
Виды зданий и сооружений
Архитектура Китая
Всемирное наследие в Китае
Жилища